

Sigle 
 Keyhole Markup Language  – linguaggio basato su XML creato per gestire dati geospaziali in tre dimensioni nei programmi Google Earth, Google Maps e Google Mobile.

Codici 
 KML – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kamileroi / Kalimeroi (Australia)